Mildenhall (Suffolk), een stad in Engeland.
Mildenhall (Wiltshire), een dorp in Engeland.